Aalsmeerderbrug (brug) - brug in onderstaand buurtschap
 Aalsmeerderbrug (Haarlemmermeer) - buurtschap in de gemeente Haarlemmermeer